Officin kan have flere betydninger:
 Officin er en ældre betegnelse for venterummet eller udleveringsrummet i et apotek
 Officin kan også være et værksted
 Officin er et bogtrykkeri
fx Det Berlingske Officin